est une chanson de David Bowie parue en 2003 sur l'album .

Histoire 

En , quelques mois avant la sortie de l'album ,  est utilisée dans une campagne de publicité pour la marque Vittel à la télévision française. Filmée à New York, dans l'appartement de son ami le peintre Julian Schnabel, la publicité montre David Bowie interagissant avec plusieurs de ses anciens personnages, interprétés par l'imitateur David Brighton : Ziggy Stardust, Thomas Jerome Newton, Halloween Jack, le Pierrot du clip de , la diva de la pochette de  et l'hybride homme-chien de la pochette de .

 est prévue pour constituer le deuxième single tiré de , avec en face B une reprise de  des Kinks, mais sa parution est annulée à la dernière minute. En fin de compte, le single  n'est édité qu'en tant que disque promotionnel et les deux chansons sont proposées en téléchargement sur le site de Sony Music au Royaume-Uni. Au Japon,  sort en single en mars 2004 avec en face B , déjà parue en face B du single .

En 2004, le producteur  réalise un mashup de  avec . Le résultat, intitulé , sort d'abord en téléchargement au mois de mai, puis en formats physiques (vinyle et CD) en juin. Il est également utilisé dans une campagne de pub pour la marque de voiture Audi aux États-Unis.

Fiche technique

Chansons

Musiciens 

 David Bowie : chant, guitare rythmique, claviers, chœurs
 Earl Slick : guitare solo
 David Torn : guitare
 Mark Plati : basse
 Sterling Campbell : batterie
 Gail Ann Dorsey, Catherine Russell : chœurs

Références

Bibliographie 

 .
 .

Liens externes 

 

Chanson écrite par David Bowie
Chanson interprétée par David Bowie
Single musical sorti en 2003
Single publié par Columbia Records